From Paris to Berlin est le troisième album studio du duo danois dance-pop Infernal. Il est sorti le 23 août 2004 sur le site de Border Breakers au Danemark. Une édition internationale de l'album est également sortie le 6 septembre 2005 pour les pays européens. Il est sorti au Royaume-Uni et en Irlande le 28 mai 2007 à la suite du succès du single From Paris to Berlin, qui a atteint la deuxième place du UK Singles Chart en mai 2006.

L'album a été certifié deux fois platine par la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) pour des ventes de 60 000 unités au Danemark.

Liste des pistes 

 Tous les titres ont été produits par Infernal, sauf Self Control, qui a été produit par Adam Powers.

Édition standard

International / Australian Tour Edition (2005/06)

Japanese edition (2006)

Polish edition (2007)

UK / Danish re-release edition (2007)

International Re-Edition (CD+DVD)

US Edition (2CD)

Singles 
 Banjo Thing - sorti  10 mars 2003
  From Paris to Berlin - sorti  20 juillet 2004
  Keen on Disco - sorti  5 juin 2005
 Cheap Trick Kinda' Girl - sorti 15 août 2005
  A to the B - sorti 6 mars 2006
 Ten Miles - sorti 6 juin 2006
 Self Control - sorti  8 août 2006
 I Won't Be Crying - sorti   3 février 2007

Notes et références

Notes

Références 

Album musical sorti en 2004